Abreu ist ein ursprünglich ortsbezogener portugiesischer und galicischer Familienname, abgeleitet von einem gleichnamigen Ort in der früheren portugiesischen Provinz Minho.

Namensträger 
Künstlername
 Anna Abreu (* 1990), finnische Pop- und R&B-Sängerin

Familienname
 Alcinda Abreu (* 1953), mosambikanische Politikerin (FRELIMO)
 Alê Abreu (* 1971), brasilianischer Filmregisseur
 Aleixo de Abreu (1568–1630), portugiesischer Arzt
 Andreu Avel·lí Abreu i Boy (1868–1935), katalanischer Komponist und Musikpädagoge
 Aníbal Abreu (* 1928), venezolanischer Pianist, Arrangeur und Komponist
 Antonio Abreu (* um 1750; † um 1820), portugiesischer Gitarrist und Komponist
 António de Abreu (* 1480), portugiesischer Entdecker in Südostasien
 Antônio Paulino Limpo de Abreu (1798–1883), brasilianischer Politiker
 Aryam Abreu Delgado (* 1978), kubanischer Schachmeister
 Augusto Cancela de Abreu (1895–1965), portugiesischer Politiker
 Avel·li Abreu (1868–1935), katalanischer Komponist und Musikpädagoge
 Caio Fernando Abreu (1948–1996), brasilianischer Schriftsteller
 Capistrano de Abreu (1853–1927), brasilianischer Historiker
 Casimiro de Abreu (1839–1860), brasilianischer Lyriker
 César Augusto Rocha Abreu, portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Eloy Abreu (* 1956), kubanischer Ringer
 Fábio Abreu (* 1993), angolanischer Fußballspieler
 Felix Joseph de Abreu y Bertodano (1721–1766), spanischer Diplomat
 Fernando Abreu (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando Tamagnini de Abreu e Silva (1856–1924), portugiesischer General

 Gabriel Abreu y Castaño (1834–1881), spanischer Gitarrist des 19. Jahrhunderts
 Glaucélio Abreu (* 1978), brasilianischer Boxer
 Iván Abreu Camacho (* 1968), kubanischer Boxer
 Jerónimo Tomás Abreu Herrera (1930–2012), römisch-katholischer Bischof aus der Dominikanischen Republik
 João Crisóstomo de Abreu e Sousa (1811–1895), portugiesischer Politiker
 Johanelis Herrera Abreu (* 1995), italienische Leichtathletin

 Julie Marques Abreu (* 2004), luxemburgische Fußballspielerin 
 Julio Abreu (1954–2022), paraguayischer Schwimmer
 Kátia Abreu (* 1962), brasilianische Politikerin
 Lopo Cancela de Abreu (1913–1990), portugiesischer Arzt und Politiker
 Marco Abreu (* 1974), angolanischer Fußballspieler
 Maria Ursula Lancastro y Abreu (1682–1730), portugiesisch-südamerikanische Abenteurerin
 Marques Batista de Abreu (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Morais Abreu (* 1968), angolanischer Beachvolleyballspieler
 Paulo Abreu (* 1965), brasilianischer Wasserballspieler
 Pedro Abreu (* 1957), kubanischer Basketballspieler
 Plácido de Abreu (1903–1934), portugiesischer Kunstflieger
 Renato Abreu (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Rosalía Abreu (1862–1930), kubanische Amateurbiologin
 Rubén Abreu (* 1972), venezolanischer Radrennfahrer
 Rui Abreu (1961–1982), portugiesischer Schwimmer
 Santiago Polanco Abreu (1920–1988), puerto-ricanischer Politiker

 Sebastián Abreu (* 1976), uruguayischer Fußballspieler
 Zequinha de Abreu (1880–1935), brasilianischer Komponist und Instrumentalist

Siehe auch 
 Abreu Oliveira

Einzelnachweise 

Familienname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname